Steven Francis Gordon Purdy (Bakersfield, 5 de fevereiro de 1985) é um futebolista salvadorenho nascido nos Estados Unidos da América. Também possui origens irlandesa e alemã.

Estreou em 2006, no San Francisco Seals, onde não chegou a atuar, tendo assinado seu primeiro contrato profissional no ano seguinte, com o Munique 1860. Jogou 26 partidas pelo time alemão, não marcando gols.

Purdy voltou aos EUA em 2009, assinando com o FC Dallas, seu primeiro time profissional na Major League Soccer. Sua passagem pela equipe do Texas foi rápida: apenas cinco partidas, sem gols marcados. Em 2010, foi contratado pelo Portland Timbers, onde disputou 42 partidas e marcou dois gols. Com a inscrição do Timbers na MLS em janeiro de 2011, Purdy permaneceu no time.

Seleção
Com passagens pelas Seleções Sub-17, Sub-20 e Sub-21 dos EUA, Purdy, ciente de que não teria chances na Seleção principal (foi convocado uma vez em 2007, contra a Suíça - não chegou a entrar em campo), Purdy optou em defender a Seleção de El Salvador, já que sua mãe é natural deste país.

Foi convocado para a Copa Ouro da CONCACAF de 2011, tendo atuado durante a partida contra o Panamá.

Links

Futebolistas de El Salvador
Futebolistas do Football Club Dallas
Futebolistas do Portland Timbers
Futebolistas do TSV 1860 München
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2011
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2013